Gervasoni ist der Familienname folgender Personen:

 Luís Gervasoni (1907–1963), brasilianischer Fußballspieler
 Maurizio Gervasoni (* 1953), italienischer Bischof
 Stefano Gervasoni (* 1962), italienischer Komponist